Tenisowy turniej WTA Pan Pacific Open 2010 odbył się w dniach 26 września – 2 października w japońskim Tokio na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)